Леон Эстебан Фебрес-Кордеро Рибаденейра (; 9 марта 1931, Гуаякиль, Эквадор — 15 декабря 2008, Гуаякиль, Эквадор) — эквадорский политический деятель, президент Эквадора (1984—1988). Дважды избирался мэром родного Гуаякиля.

Биография 

В 1965 г. начал свою политическую карьеру в качестве президента Федерации промышленности Гуаякиля, а также президента Ассоциации латиноамериканских промышленников.

В 1966—1970 гг. избран депутатом Национального законодательного собрания Эквадора, затем сенатором.

В конце 1970-х вступил в Социал-христианскую партию и в 1979 г. был избран в Национальный конгресс. Находясь в оппозиции, открыто критиковал реформистские социальные программы президентов Хайме Рольдоса и Освальдо Уртадо.

В 1984 г. лидером Национального фронта восстановления.

В 1984 году одержал победу на президентских выборах и в 1984—1988 годах был президентом Эквадора. В отличие от предшественников стремился проводить политику на основе свободных рыночных отношений. Однако для её реализации не имел большинства в Национальном Конгрессе. Его политика не вызвала поддержки со стороны населения и привела к обострению социально-экономической ситуации в стране.

Являлся политическим союзником президента США Рональда Рейгана и подвергался резкой критике за нарушения прав человека, обвинялся в попустительстве пыткам и внесудебным казням заключенных.

16 января 1987 г. был похищен сторонниками арестованного генерала Фрэнка Варгаса, который впоследствии успешно добился его освобождения.

В 1992—2000 гг. — мэр Гуаякиля.

Примечания

Ссылки 
 

Президенты Эквадора
Предприниматели Эквадора
Мэры Гуаякиля
Выпускники Технологического института Стивенса
Выпускники Университета Кина